Ialysos bezeichnet:
 Ialysos (Mythologie), Sohn des Kerkaphos und Enkel des Titanen Helios und der Nymphe Rhode
 Ialysos (Rhodos), Stadt auf der Insel Rhodos